Woroniw (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Horodenka, siehe Woroniw (Horodenka)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Woroniw (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Woroniw (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Hoschtscha, siehe Woroniw (Hoschtscha)

siehe auch:
 Worona
 Woronow